Kertamulya (Pedes), een plaats in Indonesië
Kertamulya (Bongas), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing